Krasne heißen folgende Orte in Polen:
 Krasne (Powiat Rzeszowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Rzeszowski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Krasne, Dorf und Sitz der Gemeinde Krasne im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien
 Krasne (Adamówka), Dorf in der Gemeinde Adamówka, Powiat Przeworski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Krasne (Rejowiec Fabryczny), Dorf in der Gemeinde Rejowiec Fabryczny, Powiat Chełmski, Woiwodschaft Lublin
 Krasne (Wojsławice), Dorf in der Gemeinde Wojsławice, Powiat Chełmski, Woiwodschaft Lublin
 Krasne (Uścimów), Dorf in der Gemeinde Uścimów, Powiat Lubartowski, Woiwodschaft Lublin
 Krasne (Stary Zamość), Dorf in der Gemeinde Stary Zamość, Powiat Zamojski, Woiwodschaft Lublin
 Krasne (Lipsk), Dorf in der Gemeinde Lipsk, Powiat Augustowski, Woiwodschaft Podlachien
 Krasne (Supraśl), Dorf in der Gemeinde Supraśl, Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien
 Krasne (Zabłudów), Kolonie in der Gemeinde Zabłudów, Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien
 Krasne (Giby), Dorf in der Gemeinde Giby, Powiat Sejneński, Woiwodschaft Podlachien
 Krasne (Krasnopol), Dorf in der Gemeinde Krasnopol, Powiat Sejneński, Woiwodschaft Podlachien
 Krasne (Janów), Dorf in der Gemeinde Janów, Woiwodschaft Podlachien
 Krasne (Przechlewo), Siedlung in der Gemeinde Przechlewo, Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern
 Krasne (Lipiany), Dorf in der Gemeinde Lipiany, Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern

Krásné heißen folgende Orte in Tschechien:
 Krásné, Gemeinde im  Okres Chrudim 
 Krásné nad Svratkou, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Krásné (Hraběšice), Ansiedlung der Gemeinde Hraběšice im Okres Šumperk
 Krásné (Tři Sekery), Dorf in der Gemeinte Tři Sekery

Krasne (ukrainisch , russisch meistens Krasnoje/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
 Krasne (Simferopol), Dorf im Rajon Simferopol

Oblast Charkiw:
 Krasne (Charkiw), Dorf im Rajon Charkiw
 Krasne (Kehytschwika), Siedlung im Rajon Kehytschwika
 Krasne (Perwomajskyj), Siedlung im Rajon Perwomajskyj
 Krasne (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk

Oblast Cherson:
 Krasne (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka
 Krasne (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk

Oblast Dnipropetrowsk:
 Krasne (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
 Krasne (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol
 Krasne (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe
 Krasne (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka

Oblast Donezk:
 Krasne (Bachmut), Dorf im Rajon Bachmut
 Krasne (Nikolske), Dorf im Rajon Nikolske
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Pokrowsk, siehe Sonziwka

Oblast Iwano-Frankiwsk:
 Krasne (Kalusch), Dorf im Rajon Kalusch

Oblast Kiew:
 Krasne (Bila Zerkwa), Dorf im Rajon Bila Zerkwa
 Krasne (Shuriwka), Dorf im Rajon Shuriwka

Oblast Luhansk:
 Krasne (Krasnodon), Dorf im Rajon Krasnodon

Oblast Lwiw:
 Krasne (Solotschiw), Siedlung städtischen Typs im Rajon Busk
 Krasne (Stryj), Dorf im Rajon Stryj

Oblast Mykolajiw:
 Krasne (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw

Oblast Odessa:
 Krasne (Ananjiw), Dorf im Rajon Ananjiw
 Krasne (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
 Krasne (Bolhrad), Dorf im Rajon Bolhrad

Oblast Poltawa:
 Krasne (Karliwka), Siedlung im Rajon Karliwka
 Krasne (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky
 Krasne (Tschornuchy), Dorf im Rajon Tschornuchy

Oblast Riwne:
 Krasne (Mlyniw), Dorf im Rajon Mlyniw

Oblast Saporischschja
 Krasne (Berdjansk), Siedlung im Rajon Berdjansk

Oblast Sumy:
 Krasne (Konotop), Dorf im Rajon Konotop
 Krasne (Putywl), Dorf im Rajon Putywl

Oblast Ternopil:
 Krasne (Hussjatyn), Dorf im Rajon Hussjatyn
 Krasne (Sboriw), Dorf im Rajon Sboriw

Oblast Tschernihiw:
 Krasne (Bachmatsch), Dorf im Rajon Bachmatsch
 Krasne (Bobrowyzja), Dorf im Rajon Bobrowyzja
 Krasne (Tschernihiw), Dorf im Rajon Tschernihiw
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Saposchkiw Chutir

Oblast Winnyzja:
 Krasne (Kosjatyn), Dorf im Rajon Kosjatyn
 Krasne (Kryschopil), Dorf im Rajon Kryschopil
 Krasne (Murowani Kuryliwzi), Dorf im Rajon Murowani Kuryliwzi
 Krasne (Tywriw), Dorf im Rajon Tywriw
 Krasne (Winnyzja), Dorf im Rajon Winnyzja

Siehe auch:
 Krasny
 Krasna
 Krasnaja
 Krasnoje